Okręty US Navy o nazwie USS "Sea Devil", pochodzącej od manty (diabeł morski):
Pierwszy "Sea Devil" (SS-400) był okrętem podwodnym typu Balao zwodowanym w 1943.
Drugi "Sea Devil" (SSN-664) był okrętem podwodnym typu Sturgeon, który został zwodowany w 1967.

Sea Devil

en:Sea devil#Marine_vessels